HPD može značiti:

 Hrvatsko planinarsko društvo
 Hrvatsko političko društvo
 Hrvatsko psihološko društvo

Kratice